Østrig er en af de 14 nationer som deltog i de første moderne olympiske lege under Sommer-OL 1896 i Athen. De har siden deltaget i alle efterfølgende sommer- og vinterlege, undtaget Sommer-OL 1920 i Antwerpen, da de blev udelukket på grund af deres rolle under første verdenskrig. 

Østrig har været vært for OL to gange; Vinter-OL 1964 og Vinter-OL 1976 – begge i Innsbruck.

Medaljeoversigt

Eksterne henvisninger 
 Østrigs OL-statistik  på Sports-reference.com

Østrig ved sommer-OL
Østrig ved vinter-OL
OL